Apple Pippin — игровая приставка, спроектированная Apple Computer в середине 1990-х годов. Она базировалась на 66-МГц процессоре PowerPC 603e и работала под управлением урезанной версии Mac OS. В Apple хотели создать недорогой компьютер, предназначенный для проигрывания мультимедиа на CD, и, в основном, игр, но также функционирующий как сетевой компьютер. Pippin содержал 4-скоростной CD-ROM-привод и видеовыход, позволяющий подключать консоль к стандартному телевизору.

Apple никогда не собиралась выпускать Pippin на своих мощностях. Корпорация намеревалась продавать лицензию на производство сторонним компаниям, по модели неудавшегося 3DO. Однако единственная компания, которая выпустила свой Pippin по лицензии — Bandai.

Когда Bandai Pippin был выпущен в (1995 год в Японии; 1996 год в США), рынок консолей давно уже был занят PlayStation и Sega Saturn, которые были гораздо мощнее, чем Pippin. К тому же существовало очень мало программного обеспечения для Pippin, и его единственным производителем был Bandai. Стоившая 599 USD при запуске и рекламируемая как дешёвый компьютер, система больше позиционировалась как игровая консоль, но по сравнению с другими консолями была очень дорогой.

Наконец, Pippin был технологически слаб, так как это был последний игрок в 3D-поколении игровых систем. Версия Bandai умерла быстро, выйдя крайне ограниченным тиражом в США и Японии.

В мае 2006 года Pippin был назван PC World Magazine одним из 25 худших технических продуктов за всё время.

См. также 
 Продукция Apple
 Macintosh TV
 Apple Interactive Television Box

Примечания

Ссылки 
 Bandai Pippin Museum and Archive
 ASSEMbler’s Bandai Pippin Page
 Apple’s Original Pippin Site
 Hacking the Pippin
  - подробный видеообзор Apple Pippin на русском языке.

Оборудование Apple Inc.
Игровые приставки
Появились в 1995 году в США